Chance (Maryland), een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Maryland
 Chance (Fear Itself), een korte film die het tiende deel vormt van de filmserie Fear Itself
 Chancé, een gemeente in het Franse departement Ille-et-Vilaine
 Chance (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2016 
 Chance (2019), Amerikaanse film uit 2019 
 Hamilton Rubio, Braziliaanse voetballer met voetbalnaam Chance
 Chance (album), Muziekalbum van Manfred Mann's Earth Band
 Chance (Big Country), Single van Big Country
 Chance (Sylvie Vartan), een single ui 1963 van Sylvie Vartan, cover van Chains